Суде́йкін () — російське прізвище.

 Судейкін Георгій Порфирійович (1850—1883) — жандармський підполковник, один із керівників політичного розшуку в Російській імперії, батько художника Сергія Юрійовича Судейкіна.
 Судейкін Любим Сергійович — російський дипломат кінця XVII — початку XVIII століття.
 Судейкін Сергій Юрійович (1882—1946) — російський живописець, графік, художник театру.

Російські прізвища